Дракс Руйнівник () — персонаж коміксів компанії Marvel. Справжнє ім'я — Чак. Був придуманий Майком Фрідріхом і Джимом Старліном, і вперше з'явився у випуску Iron Man #55, лютому 1973 року.

Артур Дуглас був звичайною людиною, до того як суперлиходій Танос напав на його сім'ю. Потребуючи чемпіона, який би боровся з Таносом, Кронос взяв душу Артура і помістив в нову оболонку, так з'явився Дракс. Його вміння включали: збільшену силу і пружність, здатність проектувати енергетичний вибух від його рук. Він часто боровся проти Таноса, разом з Капітаном Марвелом і Адамом Уорлоком.

Дракс Руйнівник став одним з членів команди Вартові Галактики, яку відновили в 2008 році. У 2014 році він також з'явився у фільмі «Вартові Галактики», його зіграв професійний рестлер Дейв Батіста.

Історія публікацій 
Дракс, створений Майком Фрідріхом і Джимом Старліном, вперше з'явився в Iron Man № 55 (лютий 1973). Він мав другорядну роль в Captain Marvel vol. 1 починаючи з випуску № 27 (липень 1973). Так само з'являвся в Warlock № 10 (грудень 1975), Iron Man № 88 (липень 1976), Warlock № 15 (листопад 1976), Logan's Run № 6 (червень 1977), Thor № 314 (грудень 1981) і Avengers № 219 (травень 1982) перш, ніж був убитий Місячним драконом в Avengers № 220 (червень 1982).

Старлін воскресив Дракса в Silver Surfer vol. 3 № 35 (1990), і він грав другорядну роль до випуску № 50. Після появи в The Infinity Gauntlet № 1-6 (1991) Дракс став одним з персонажів Warlock and the Infinity Watch № 1-42 (1992—1995), де був членом головної команди, Доглядачів Нескінченності. Персонаж також з'являвся в Warlock vol. 3 № 1-4 (1998—1999) і Captain Marvel vol. 4 № 4-6 (2001).

Дракс з'явився в 4 випускаючи власної мінісерії 2004 і став одним з головних героїв в Annihilation: Nova № 1-4 (2005) і Annihilation № 1-6 (2006). Після появи в Nova vol 4 #4-7 (2007) і Annihilation: Conquest (2008) Дракс стає членом команди відновлених у 2008 році Вартових Галактики і з'являється в 25 випусках однойменної серії. Він грає невелику роль в The Thanos Imperative № 1-3 (2010), де знову був убитий.

Персонаж був знову відроджений у Avengers Assemble № 4-8 (червень-жовтень 2012) без будь-яких пояснень і згадок про його смерть. Він став одним з головних дійових осіб в Guardians of the Galaxy vol. 3, частини перезапуску Marvel NOW!.

Біографія

Створення і рання життя 
Під час поїздки по пустелі разом з дружиною і дочкою автомобіль Артура Дугласа піддався нападу корабля, пілотованого Таносом, який вважав, що люди бачили його. Його дочка, Хізер, пережила атаку і була прийнята батьком Таноса Ментором, і перевезена на Титан. Пізніше вона стає Місячним драконом. Потребуючи істоті для боротьби з Таносом Менот і бог Титану Кронос помістили душу Дугласа у нове потужне тіло. Він став називатися бійки має Руйнівником, і його єдиною метою стало вбивство Таноса. З Залізним людиною Дракс бореться проти Таноса і Кровних Братів, але Танос збігає. Намагаючись запобігти отримання Таносом Космічного куба, Дракс відновлює свої спогади. Після того, як Капітан Марвел перемагає Таноса, Дракс атакує Капітана Марвела, за те, що той позбавив його мети. Пізніше він дізнається, що Таносу вдалося відновити себе, і він знову був знищений в бою з Капітаном Марвелом, Месниками і Адамом Уорлоком. Разом з Капітаном Марвелом Дракс б'ється з ІСААК, Стеллараксом, Лордом Геа, Елізіусом і Хаосом. Через деякий час, Дракс, одержимий чужої сутністю, бореться зі своєю дочкою Місячним драконом і Тором. Після відновлення Дракс разом з Місячним драконом подорожують через простір у пошуках знань. Зрештою, вони опиняються на планеті Ба-Баніс, світі людиноподібних прибульців, які опинилися у великій громадянській війні. Місячний дракон використовує свої ментальні сили, щоб придушити конфлікт, а потім вирішує представити себе як богині. Дракс визнає, що її амбіції підлими і направляє свій корабель на Землю з голографічним повідомленням про лихо. Месники зреагували і звільнили світ від психічно насильницького спокою. Звільнений Месниками від психічного панування своєї дочки, Дракс прагне закінчити її загрози. Для того, щоб зупинити його, Місячний дракон подумки змушує сутність життя Дракса звільнити його штучне тіло.

Доглядачі Нескінченності 
Коли Танос був відроджений Господинею Смерті, Кронос відновлює Руйнівника і надає йому ще більшу фізичну силу. Однак Кронос не враховував вплив смерті Дракса, а розум Руйнівника зберігає шкоди від Місячного дракона. Поряд з безліччю інших героїв Дракс б'ється з Таносом і Небулой за володіння Рукавичкою нескінченності. Дракс був обраний Адамом Уорлоком для захисту каменів Рукавички в якості члена Доглядачів Нескінченності. Після того, як енергетичний вампір Рун краде дорогоцінні камені, члени команди розходяться. Дракс повертається на Титан з Місячним драконом, яка успішно клопоче Кроносу, щоб відновити розум Дракса за рахунок деякої фізичної сили. Таким чином Дракс відновлює свій початковий стан. Дракс звинувачується у вбивстві Елізіус і кілька інших, але звільняється, коли виявили, що їм маніпулював істота по імені Сифон. Шукаючи Місячного дракона, Дракс входить у суперечку з Геніс-Велло. В ході цієї боротьби Дракс разом з Геніс-Велло транспортується в Микровселенную, де на якийсь час він знаходить визнання і щастя на планеті К'аі.

Відродження

Вартові Галактики 
Зоряний Лицар вербує Дракса в нові Вартові Галактики. Члени команди були змушені вступити в союз з воскреслим Таносом і подорожувати в альтернативній реальності під назвою Кансерверс. У той час Дракс переживає напад безумства і нападає на Таноса, який вбиває його. Пізніше Дракс поряд з іншими членами Вартових Галактики з'явився на Землі. При цьому його смерть ігнорується.

Сили і здібності 

 Надлюдська сила: Дракс володіє величезною, за людським нормам, силою, хоча ця сила лише далекий відгомін тієї, що була у нього раніше. На піку він може піднімати до 75 тонн.
 Надлюдська витривалість: Мускулатура Дракса виробляє менше токсинів, ніж у звичайної людини. Хоча його витривалість набагато нижче, ніж була раніше він, тим не менш, здатний витримувати пікові фізичні навантаження кількох годин. Йому не потрібна їжа, вода або повітря для підтримки життя. Потреба у відпочинку зведена до мінімуму.
 Надлюдська невразливість: Тіло Дракса Руйнівника набагато більш стійке до пошкоджень різного роду, ніж тіло звичайної людини. Він здатний витримувати енергетично атаки великої потужності, екстремальні температури, будь то холод відкритого космосу або жар при вході в атмосферу, а також удари сильних істот без сильних ушкоджень. Енергетичні атаки Нови або зброї Аннигиляционной Хвилі здатні завдати йому серйозних ран.
 Надлюдська спритність: Дракс більш спритний і швидкий, ніж кращий земної гімнаст і атлет. В бою це дає йому величезну перевагу перед переважаючим по чисельності ворогом.
 Прискорений цілющий фактор: Незважаючи на те, що тіло Дракса добре опирається пошкоджень його все ще можливо поранити. Однак його фізіологія така, що він швидко виліковує рани, які були б смертельними для будь-якого іншого надістоти. Але багато чого залишається невідомим про межах сили зцілювального фактора. Наприклад, точно невідомо, чи здатний Дракс відрощувати нові кінцівки або втрачені органи, оскільки якщо він гинув, то тільки після повного знищення всього тіла.
 Надлюдські почуття: Дракс Руйнівник має посилені почуттями. Наприклад, його нюх настільки розвинений, що він зумів визначити, що Нова така ж людина, як і Камми, за одним тільки запахом. Його почуття настільки гострі, що він може визначити замаскировавшегося скрулла.
 Аура: Під час «Анігіляції» Дракс показав, що може створювати щось на зразок аури навколо свого тіла. Невідомо, керує він нею самостійно або це частина закладеної в неї програми. Ця аура допомогла йому без праці пробити щит Таноса, а потім пробити його груди і вирвати серце. Оскільки завдати такі пошкодження не під силу навіть таким істотам, як Тор або Халк, швидше за все ця аура наділяє Дракса Руйнівника силою, яка наближається до його попереднього рівня. Так як вона з'явилася тільки в безпосередній близькості від Таноса, ця аура напевно вона допомагає Драксу виконати своє призначення.
 Космічне чуття: Дракс володіє середнім по силі чуття, допомагає йому відстежувати Таноса.

Колишні:

 Надлюдська сила: В першому своєму тілі Дракс міг підняти понад 40 тонн. Після першої смерті Кронос визнав за необхідне збільшити рівень його сил. Після перетворень Дракс міг підняти вже понад 75 тонн. Але після отримання в своє розпорядження Каменю Сили, його фізичні показники кинулися в нескінченність. Потім він бився з Халком, в бою Халк переміг і він втратив Камені Сили. Навіть після втрати Каменю його тіло ще якийсь час було насичене його енергією, і в цій своїй іпостасі він дорівнював колоссу, максимально міг підняти вантаж вагою 75 тонн.
 Надлюдська швидкість: Незважаючи на свої габарити і силу, Дракс міг діяти й реагувати на швидкостях поза межами досяжності найкращих земних атлетів.
 Політ: Дракс міг літати на швидкостях трохи менше, ніж швидкість світла. Тоді як в атмосфері планети він легко розвивав швидкість вище швидкості звуку.
 Надлюдська витривалість: Маючи могутність Каменю Сили Дракс міг підтримувати пікову фізичне навантаження всіх м'язів протягом декількох днів, перш ніж токсини втоми візьмуть над ним гору.
 Космічна енергія: Дракс міг керувати космічною енергією і проектувати її у вигляді енергетичних вибухів великої сили. Точний межа цієї здібності так і залишився невідомим.

Поява поза коміксів

Мультсеріали 

 Дракс з'являється в одному епізоді мультсеріалу «Срібний Серфер», де його озвучив Норм Спенсер. У цьому мультсеріалі він був андроїдом і компаньйоном Ментора.
 Дракс Руйнівник з'являється в якості члена Вартових Галактики в серії «Вартові Галактики» мультсеріалу «Досконала Людина-павук», де його озвучив Девід Соболов.
 Дракс Руйнівник з'являється в серії «Варти і Космічні лицарі» мультсеріалу «Месники, загальний збір!», де його знову озвучив Девід Соболов.
 Девід Соболов буде озвучувати Дракса в «Галк і агенти У. Д.А. Р.А.».
 Один з героїв м/с Вартові Галактики.

Фільм 
Дейв Батіста виконав роль Дракса Руйнівника у фільмах Вартові Галактики, який вийшов 1 серпня 2014 року, «Вартові Галактики 2», «Месники: Війна нескінченності» і «Месники: Завершення». Після вбивства його дружини і дочки, Дракс стає одержимий помстою Ронану Обвинувачеві. Він об'єднується з Пітером Квіллом, Ґаморою, Ракетою і Ґрутом, вважаючи, що Ронан прийде за зрадницею Ґаморою. Коли Ронан дійсно прибуває, Дракс програє йому. Від смерті його рятує Ґрут. Дракс допомагає йому і Ракеті врятувати захоплених Квілла і Ґамору. Разом вони перемагають Ронана і створюють команду Вартові Галактики.

Відеоігри 

 У грі «Marvel Super Heroes» Дракс має епізодичну роль в якості однієї з заморожених статуй Таноса. Коли хтось з супергероїв перемагає Таноса, Дракс розморожується.
 Девід Соболов озвучує Дракса в грі «Lego Marvel Super Heroes».
 Дракс з'являється як відкривається персонаж в «Marvel: Avengers Alliance».
 Дракс є допоміжним персонажем в грі «Marvel Heroes» і може бути доступний при купівлі або розблокування.
 Дракс є персонажем мобільної гри «Marvel Contest of Champions»
 Дракс з'являється в Lego Marvel Super heroes 2

Примітки

Посилання 

 Дракс Руйнівник  на сайті Marvel.com
 Дракс Руйнівник  на сайті comicvine.com

Персонажі мультфільмів
Персонажі фільмів
Супергерої Marvel Comics
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Сторінки з неперевіреними перекладами
Вигадані ножові бійці
Вартові Галактики
Персонажі Marvel Comics з надлюдською швидкістю
Персонажі Marvel Comics з надлюдською силою